Nocera kan syfta på:

 Nocera Inferiore, liten stad och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i södra Italien
 Nocera Superiore, ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien
 Nocera Terinese, ort och kommun i provinsen Catanzaro i regionen Kalabrien i Italien.
 Nocera Umbra, kommun i provinsen Perugia, i regionen Umbrien i Italien.